Grissach ist der heute veraltete deutsche Name für Ortschaften mit dem Namen Cressier:
 Cressier FR, eine politische Gemeinde im District du Lac, Kanton Freiburg, Schweiz.
 Cressier NE, eine politische Gemeinde im Bezirk Neuenburg, Kanton Neuenburg, Schweiz.